Зіна Гаррісон була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Мартіна Навратілова.

Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Ларису Савченко з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Сільвія Ганіка (2-ге коло)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
  Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of California Draw

1988
Тур WTA 1988